Со 2 по 4 декабря 2013 года в Москве прошли Московские детские Дельфийские игры.

Игры были проведены под патронатом Правительства Москвы и эгидой Национального Дельфийского совета России, при поддержке Международного Дельфийского комитета.
Организацию Игр осуществили Департамент образования города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент социальной защиты города Москвы, Комитет общественных связей города Москвы.

Игры проходили в два этапа — заочный и очный — по 24 номинациям: фортепиано, скрипка, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, балалайка, домра, баян/аккордеон, классическая гитара, саксофон, флейта, академическое пение, сольное народное пение, фольклорные ансамбли, эстрадное пение, классический танец, народный танец, современный танец, фотография, дизайн одежды, народные художественные промыслы и ремесла, цирк, хоры академические, оркестры народных и духовых инструментов. Для организации соревнований были задействованы 8 лучших площадок учреждений культуры города Москвы.

Торжественное открытие и закрытие Игр прошло в Московском Дворце Пионеров на Воробьевых горах.

Всего на всех этапах Играх приняло участие около 5.000 детей в возрасте от 9 до 14 лет.

Примечания

Ссылки 
  Информационное агентство «ОРЕАНДА»
  Газета «Вечерняя Москва»

Дельфийские игры
Фестивали Москвы
Молодёжь